Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2021 war ein Poolbillardturnier, das vom 6. bis 12. Dezember 2021 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos. Austragungsorte waren der BK Buffalo (Herren) und der Billardraum NUFWSU (Damen).

Witalij Pazura gewann nach 2017 und 2018 zum dritten Mal in allen vier Disziplinen, wobei er sich den Titel im 9-Ball durch einen 8:4-Finalsieg gegen Dmytro Skorochodow zum siebten Mal in Folge sicherte. Mit zweimal Silber und einer Bronzemedaille war Iwan Rudenko am zweiterfolgreichsten.

Erfolgreichste Spielerin war Ljubow Schyhajlowa mit zwei Goldmedaillen und jeweils einmal Silber und Bronze. Daryna Sirantschuk wurde in zwei Disziplinen ukrainische Meisterin und verlor im 14/1-endlos-Finale gegen Schyhajlowa.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale beziehungsweise Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen

Modus 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2021
Poolbillardveranstaltung 2021
Billardturnier in Kiew